Санчо VII (), знан као Санчо Снажни (), био је краљ краљевине Наваре.

Рођен је као син краља Санча VI од Наваре и његове супруге, Санче од Кастиље, краљице Наваре. Највероватније је рођен у Тудели.

Његове сестре су биле Беренгарија, краљица Енглеске (жена краља Ричарда I Лављег Срца) и Бланка од Наваре, грофица Шампање (мајка Санчовог наследника). Ричард и Санчо били су добри другови.

Санчо је крунисан 15. августа 1194. Он, премда католик, првобитно је био у добрим односима са муслиманима, али је после ушао у борбу против алмохадског калифа Мухамеда ел Насира.

Брак 
Санчо је био муж краљице Констанце од Тулузе, чија је мајка била госпа Беатрис, која се придружила катарима. Санчо и његова супруга нису имали деце те су се развели.

Породично стабло

Референце

Литература 
 

Рођени 1154.
Умрли 1234.
Владари Наваре